El término bus puede hacer referencia a varios artículos:

 autobús, un medio de transporte;
 bus, un concepto informático;
 Bus, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.